Calicesi – abitanti di Calice Ligure
Calicesi – abitanti di Calice al Cornoviglio